Club Athlétique Renaissance Aiglon Brazzaville, ou CARA Brazzaville é um clube de futebol congolês com sede em Brazzaville, República do Congo.

Títulos
{| class="sortable wikitable"
|-
! Liga dos Campeões da CAF
! #
|-
|1974||1
|-
{| class="sortable wikitable"
|-
! Campeonato Congolês de Futebol
! #
|-
|1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1981, 1984, 2008||9
|-

Jogadores notáveis
 Cecil Filanckembo
 Tandou Mondesir
 Burnel Okana-Stazi
 Mimille Okiélé
 Mulota Patou Kabangu
 Joël Kimuaki

Referencias

Clubes de futebol da República do Congo
Brazavile